Дейкун Іван Вікторович (1978—2019) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дейкун Микола Олексійович (1909 — ? після 1948) — 1-й секретар Купинського райкому ВКП(б) Новосибірської області. Депутат Верховної Ради СРСР 3-го скликання.
 Дейкун Яків Юхимович (1898—1921) — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.